Contea di Butte o Butte County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Butte (California)
 Contea di Butte (Dakota del Sud)
 Contea di Butte (Idaho)